Нау́м Соломо́нович Сы́ркин ( — Нохем-Мойше Сыркин; 1878, Бельск, Гродненская губерния — декабрь 1918, Киев) — публицист, глава еврейской общины Киева, член Всероссийского учредительного собрания.

Биография 
Из мещанского сословия. Родился в семье торговца Шолома Ицковича Сыркина и Хаи Шлоссберг. Окончил хедер, затем русскую гимназию, Варшавский политехнический институт. По образованию инженер-технолог.

С 1897 года опубликовал ряд статей по общественным и литературным вопросам в «Гацефире», «Будущности», «Восходе», «Сефер Гашана» и других. Сторонник сионизма. Переводил произведения Льва Толстого на немецкий язык. Из наиболее значительных статей следует отметить: «Опыт теоретического обоснования сионизма» (в «Гацефире»), литературно-критические статьи о литературе на идише (в «Будущности», «Гацефире», «Фрайнде», «Найе велт» и других) и серию популярно-научных статей под общим заглавием: «Развитие прикладных наук». Сыркин помещал также статьи по технике в журналах: «Водное дело» (в 1910 году) и «Вестник сахарной промышленности».

С 1902 года под надзором полиции. В 1904 году один из сооснователь Сионистско-социалистической рабочей партии. В 1905—1906 годах редактировал варшавскую газету на идиш «Дер Телеграф», где опубликовал много статей. Соавтор «ЕЭБЕ»

В 1917 году вошёл в состав Центральной Рады и стал гласным Киевской городской думы. Глава еврейской общины в Киеве. Ввиду отказа от мандата О. О. Грузенберга избран в Учредительное Собрание по Киевскому избирательному округу по списку № 2 (еврейский национальный избирательный комитет). Был избран также депутатом так и не собравшегося Украинского Учредительного собрания от Киевского избирательного округа по списку еврейского национального избирательного комитета (сионистов). 

Умер от воспаления легких.

Брат — Эфраим Сыркин (Ephraim E. Syrkin) (1889) — европейский психоаналитик.

Труды 
 «Ин дер фраер Украине» («В свободной Украине», идиш). Киев, 1917.
 «Дос нае лебн ун ди алте кнехт» («Новая жизнь и старые рабы», идиш). Киев, 1917.
 האופוזיציה הציונית (иврит). Киев: типография М. Брискера и А. Черняка, 1913. — 50 p.

Литература 
 Л. Г. Протасов. Люди Учредительного собрания: портрет в интерьере эпохи. М., РОСПЭН, 2008.
 
 СЫРКИН Нохем-Мойше

Примечания 

Выпускники Варшавского политехнического института Императора Николая II
Члены Всероссийского учредительного собрания
Деятели еврейских общественных организаций
Общественные деятели Российской империи
Писатели на идише
Писатели на иврите
Публицисты Российской империи
Умершие от пневмонии
Переводчики на немецкий язык
Авторы Еврейской энциклопедии Брокгауза и Ефрона
Гласные Киевской городской думы